Чертково — топоним в России:

 Чертково — деревня в Селивановском районе Владимирской области.
 Чертково — село в Бессоновском районе Пензенской области.
 Чертково — посёлок, административный центр Чертковского района Ростовской области.
 Чертково — недействующая железнодорожная станция в Ростовской области.

См. также 
 Чертков
 Чертковская